De Nederlandse kampioenschappen afstanden 1993 werden in januari 1993 gehouden in Deventer op de schaatsbaan De Scheg.

Mannen

500 meter

1000 meter

1500 meter

5000 meter

10000 meter

Vrouwen

500 meter

1000 meter

1500 meter

3000 meter

5000 meter